__БЕЗКН__

Afroaves је кладус птица, који се састоји од реда крешталица (Coraciiformes), детлића (Piciformes), кљунорога (Bucerotiformes), трогона (Trogoniformes), кукавичје модровране (Leptosomatiformes), мишјакиња (Coliiformes), сова (Strigiformes), јастребовки (Accipitriformes) и лешинара Новог света (Cathartiformes). Највећи део базног кладуса чине предатори, чији је последњи заједнички предак такође предатор.

Кладограм Afroaves је саставио Прум, Р.O. et al. (2015) користећи нека већ постојећа имена кладуса према истраживању Јурија, T. et al. (2013).

Референце 

Птице